Sismo

Cinema 
 Earthquake (1974) - filme norte-americano de 1974 dirigido por Mark Robson, conhecido no Brasil como Terremoto e em Portugal como Terramoto
 Skjelvet - filme norueguês dirigido por John Andreas Andersen, conhecido no Brasil como Terremoto e em Portugal como O Terramoto

Música 
 Terremoto (álbum) - sexto trabalho musical da cantora Eyshila, lançado em 2005 pela gravadora MK Music
 Terremoto (canção) - single de Anitta & Kevinho

Desambiguações de cinema
Desambiguações de música